

Cinema 
L'angelo della morte (Brother John) – film del 1971 diretto da James Goldstone
L'angelo della morte (The Protector) – film del 1999 diretto da Bret McCormick
L'angelo della morte (The Woman in Black: Angel of Death) – film del 2014 diretto da Tom Harper

Letteratura 
L'angelo della morte (The Private Wound) – romanzo di Nicholas Blake del 1968
L'angelo della morte (Death Angel's Shadow) – romanzo di Karl Edward Wagner del 1973
L'angelo della morte (The Angel of Death) – romanzo di P.C. Doherty del 1989